Kapitel (von lateinisch capitulum „Köpfchen“, „kleines Haupt“; auch ‚Kapitel‘ und ‚Abschnitt‘) steht für:

 eine inhaltlich trennende Unterteilung in Texten, siehe Gliederung
 Haushaltskapitel, Bestandteil eines Haushaltsplans
 die Kurzlesung in den Tagzeiten des Stundengebetes, siehe Kapitel (Liturgie)
 eine geistliche Körperschaft, beispielsweise ein Domkapitel oder ein Stiftskapitel
 die Versammlung der stimmberechtigten Mitglieder eines klösterlichen Konvents oder von Mitgliedern einer Ordensprovinz oder des gesamten Ordens, siehe Ordenskapitel
 in Franken bis ins 19. Jahrhundert eine übliche Bezeichnung für ein Dekanat

 Die englische Übersetzung Chapter steht für Ortsvereine eines Verbands, Vereins oder einer Studentenverbindung.
 In der Navajo Nation Reservation ist ein Chapter die kleinste lokale Selbstverwaltungseinheit.

Siehe auch: 
 Kapitell
 Kapitelsaal